Plecostomus Gronow, 1763 – synonim rodzaju Hypostomus
 Plecostomus Gronow, 1792 – synonim rodzaju Hypostomus
 Plecostomus Swainson, 1839 – synonim rodzaju Loricariichthys
 Plecostomus (lub Pleco) – nazwa używana w handlu akwarystycznym dla określenia wielu różnych gatunków ryb z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae)

Przypisy

Bibliografia